LT poate fi:

 Lituania, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .lt, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Lituania
 Limba lituaniană, codul ISO 639-1
 Lesotho, codul și FIPS 10-4 al acestei țări
 Latina, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Legături externe 
  „lt” la acronymfinder.com